Fuchs von Wallburg steht für:
 Fuchs von Wallburg, eine Linie des fränkischen Adelsgeschlechts Fuchs, siehe Fuchs (Adelsgeschlecht)

Fuchs von Wallburg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Fuchs von Wallburg († 1553), Reichshauptmann in Regensburg
 Thomas Fuchs von Wallburg zu Schneeberg († 1526), Reichshauptmann in Regensburg